Симеон Апаранци (, ок. 1540—1614) — армянский историк, поэт и педагог XVI — начала XVII века.

Биография и произведения 
Родился в селе Апаранк гавара Мамртенк исторической провинции Мокк, к югу от озера Ван. После обучения в монастырской школе Хндракатар начал педагогическую деятельность: в Багеше, Карине и Ване преподавал философию, грамматику, богословие, историю, и т. д., прославившись как учитель и поэт. Был вардапетом.
Известен по своим историческим поэмам, посвящённым славному прошлому Армении. Значимость этих произведений не столько в художественной или исторической ценности, сколько в их патриотическом и нравоучительном характере: Апаранци стремился таким образом разбудить национальное самосознание армян и распространять идеи народно-освободительной борьбы. Особую известность получила «История домов Пахлавуни и Мамиконян» (, 1590 год). Эта объёмная поэма (ок. 2800 строк) была написана на основе исторических трудов Мовсеса Хоренаци, Себеоса, Гевонда, Лазаря Парпеци, и т. д. В общей сложности использованы около 20-и источников, некоторые из которых не сохранились, в результате чего поэма представляет интерес для источниковедения. Издана в 1870 году, в Вагаршапате.
С художественной точки зрения более ценны плачи Симеона Апаранци, которые значительно способствовали развитию этого жанра в Армении. Впервые в армянской поэзии плачи содержат оптимистические ноты. Среди плачей Апаранци примечательны
 «Плач о троне царя Трдата» () — написан 1594 году в Гарни, где в прошлом располагалась летняя резиденция армянских царей. Апаранци выражает боль при виде разрушенного дворца и размышлениях о неизбежной участи когда-то могучего царя, оплакивает прошлое величие Армении. Он мысленно обращается к Месропу Маштоцу, призывая его поговорить с нами своим сладким голосом, ибо народ лишён его света. Оставляет впечатление незаконченного произведения.
 «О взятии Тебриза» () — рассказывается о взятии Тебриза османскими войсками в 1585 году. Рассматривает победу турок как божий промысел, а проигравшие персы представлены как лисы, бегущие от льва. Апаранци выражает удовлетворённость тем, что персы получили те же страдания, что когда-то причинили Вардану Мамиконяну и его товарищам по оружию. Несмотря на невыносимое положение армян в это время, выражает уверенность, что весна скоро придёт. Издан в 1870 году, в качестве приложения к «Истории домов Пахлавуни и Мамиконян».
 «Скорбный плач о Мецопе» () — посвящён когда-то процветающему монастырю Мецопа, одному из крупнейших культурных центров средневековой Армении. Апаранци приравнивает Мецоп, как научно-образовательный центр, к Афинам, и выражает боль и сожаление, что монастырь был растоптан турками и курдами, которые превратили его в конюшню. Призывая армян оплакивать потерю Мецопа, одновременно выражает надежду, что с Божей помощью его деятельность будет возобновлена и она будет сиять ярче, чем раньше.
 «История св. Ншана Апарана» () — посвящена кресту и реликвиям монастыря св. Ншана в родной деревне автора. История этого монастыря была написана ещё Григором Нарекаци, сочинение которого Апаранци положил на стихи. Издана в 1870 году, в качестве приложения к «Истории домов Пахлавуни и Мамиконян».

издания сочинений

Примечания 

Поэты Армении
Армянские поэты